Naajannguit Tasiat bezeichnet:
 Naajannguit Tasiat (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Naajannguit Tasiat (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Naajannguit Tasiat (See, Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajannguit Tasiat (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajannguit Tasiat (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland